Томас Крол (; род. 16 августа 1992 года, Девентер) — нидерландский конькобежец, олимпийский чемпион и серебряный призёр Игр, трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, чемпион Европы 2021 года в спринтерском многоборье, многократный призёр чемпионатов мира на отдельных дистанциях.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 Team beslist.nl profile

Конькобежцы Нидерландов
Олимпийские чемпионы от Нидерландов
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Европы по конькобежному спорту
Чемпионы мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях